Семичев — фамилия:
 Семичов, Алексей Сергеевич (род. 1959) — художник, участник группы Митьки.
 Семичев, Борис Владимирович (1900—1981) — тибетолог.
 Семичев, Василий Степанович — инженер путеец, генерал-майор, строитель Николаевской железной дороги.
 Семичев, Евгений Николаевич (род. 1952) — русский поэт, переводчик.
 Семичев, Николай Николаевич (1792—1830) — декабрист.
 Семичев, Пётр Иванович (? — не ранее 1856) — генерал-лейтенант.

См. также 
 Семичёв, Алексей Александрович (1893—1941) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Коми обкома ВКП(б). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.